De Baandert (stadion), het voormalige stadion van Fortuna Sittard
Baandert (wijk), een wijk in Sittard